Il Presidente della Rioja è il capo del governo della comunità autonoma spagnola della Rioja. L'attuale presidente è Concha Andreu del PSOE, che ricopre la carica dal 29 agosto 2019.

Elenco 

La Rioja